XRF est un sigle, qui signifie :
 X-ray fluorescence spectrometry, la spectrométrie de fluorescence des rayons X

XRF est un code, qui signifie :
 Gare Saint-Charles, la principale gare ferroviaire de Marseille, France, selon le code AITA des gares.

Code